Кубок шести наций 2013 () — 14-й по счету кубок шести наций, ежегодный регбийный турнир, в котором соревнуются национальные команды Англии,  Франции, Ирландии, Италии, Шотландии и Уэльса (европейские сборные, относимые Международным советом регби к первому ярусу). Как и в 2012 году победителями стала сборная Уэльса, однако в этот раз «Красным драконам» не удалось завоевать большой шлем из-за проигрыша сборной Ирландии в первом матче. Судьба первого места решилась в последней игре: англичане, выигравшие до этого все свои встречи, уступили в выездном матче Уэльсу со счётом 3—30. Валлийцы сравнялись с англичанами по количеству очков, но благодаря победе в личной встрече выиграли турнир. Самым результативным игроком стал валлиец Ли Халфпенни, заработавший 74 очка. Он также был признан лучшим игроком турнира. Турнир был 119-м по счёту, если считать Кубок пяти наций и Кубок домашних наций.

Участники

Результаты

Таблица

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

Примечания

Ссылки 

Кубок шести наций